Thamer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Ulrich Thamer (* 1943), deutscher Historiker
 Theobald Thamer (1502?–1569), deutscher evangelischer Theologe 

Siehe auch:

 Tamer
 Thamerus